Блинд (, ) — многозначное слово:
 Блинд — элемент парусного вооружения судна, который располагается под бушпритом.

Фамилия 
 Блинд, Дейли (род. 1990) — нидерландский футболист английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов. 
 Блинд, Данни (род. 1961) — нидерландский футболист, в период с 1986 по 1996 годы был игроком национальной сборной.
 Блинд, Карл (1826—1907) — немецкий революционер
 Коген-Блинд, Фердинанд (1844—1866) — совершил покушение на Отто Бисмарка, пасынок революционера Карла Блинда.

См. также 
 Блинда